Das Wort Fördermittel bezeichnet:

 Methode für die aktive volkswirtschaftliche Beeinflussung des Marktes, siehe Finanzielle Fördermittel
 ein Transportmittel des innerbetrieblichen Materialflusses, siehe Förderanlage